Salmon est le mot qui, en ancien français, en anglais et en espagnol (salmón), désigne le saumon. Il vient du latin salmo, -onis.

Toponyme 

  : le nom de plusieurs rivières

New Bandon-Salmon Beach, district du Canada ;
 Big Salmon, rivière ;
 Rivière Salmon (Ontario), rivière ;
 Salmon (Idaho) : chef-lieu du Comté de Lemhi ;
 Salmon Arm : ville de Colombie-Britannique ;

Salmon Bay, près de Seattle ;
 Salmon Brook, ville du Connecticut ;
 Salmon Creek, census-designated placedu comté de Clark, dans l'État de Washington.

  
 Salmon, nom avant 1836 de la commune d'Auxillac, en Lozère, alors unie à celle de Montjézieu, ces deux communes ayant fusionné en 1973 avec La Canourgue.

 Sport 
 Salmon Kings de Victoria, équipe de hockey sur glace du Canada

 Informatique 
 Protocole Salmon, un protocole d'échange de messages par HTTP

 Personnalités 

Comme nom, ce peut être aussi une forme syncopée de  (avec comme variante graphique Salemon'').
 Salmôn, un personnage de la Bible hébraïque, marié à Rahab de Jéricho et père de Booz

  ;
 Alexander Salmon (1819-1866), marchand britannique ;
 Alfred Salmon (1876-1936), maire de Pernes-en-Artois, député du Pas-de-Calais, sénateur du Pas-de-Calais, agriculteur et brasseur ;
 Alfred-Fortuné Salmon (1825-1894), imprimeur français d'estampes à Paris ;
 André-Joseph Salmon (), dessinateur ;
 André Salmon (1881-1969), écrivain ;
 Anne-Marie Salmon-Verbayst (née en 1950), femme politique belge wallonne ;
 Aurélien Salmon (né en 1987), basketteur français ;
 Benoît Salmon (né en 1974), coureur cycliste français ;
 Charles Salmon (1925-2009), professeur de médecine français ;
 Charles-Auguste Salmon (1805-1890), homme politique français, personnalité du  ;
 Charles-Louis Salmon du Châtelier (1761-1841), ecclésiastique français ;
 Christian Salmon, écrivain, chercheur ;
 Colin Salmon (né en 1962), acteur ;
 Constantin Salmon (1829-?), baron Salmon, inventeur de la boussole Salmon ;
 
 Emeline Salmon (), peintre ;
 Émeric Salmon (né en 1973), personnalité politique française
 Émile Frédéric Salmon (1840-1913), graveur, fils du peintre Théodore Frédéric Salmon ;
 Evan Salmon (né en 1971), peintre ;
 François Salmon (), peintre ;
 Françoise Salmon (1917-2014), sculpteur et médailleur ;
 Gabriel Salmon (c.1485-1535/39), graveur ;
 Gabriel-René-Louis Salmon (1764-1822), homme politique français ;
 Geo Salmon (1924-2007), personnalité de la bande dessinée belge ;
 George Salmon (1819-1904), mathématicien ;
 Jacques Pierre François Salmon (1781-1855), graveur, dessinateur ;
 Jacqueline Salmon (née en 1943), photographe ;
 Jamie Salmon (né en 1959), joueur de rugby à XV ;
 Jean-Jacques Salmon (1759-1823), colonel d'infanterie, Baron d'Empire ;
 Jean-Marc Salmon (né en 1943), sociologue, universitaire, militant politique et ancien conseiller ministériel français ;
 Lionel E. Salmon (1885-1945), dessinateur ;
 Louis Adolphe Salmon (1806-1895), graveur, aquarelliste, second Grand prix de Rome 1834, élève de Ingres et Louis-Pierre Henriquel-Dupont ;
 Lucien Salmon (1802-1859), homme politique français ;
 Martin Salmon (né en 1997), coureur cycliste allemand ;
 Maud Salmon (), dessinatrice ;
 Nathan Salmon (1951- ), philosophe ;
  ;
 Philip R. Salmon ( ), peintre ;
 Pierre Le Fruitier, dit Pierre Salmon (fin du ), conseiller et familier du roi de France Charles VI ;
 Pierre Salmon, Dom (1896-1982), Prélat de S.S le pape Paul VI, évêque In Partibus de Iucundiana, père-abbé de l'abbaye de St Jérôme de Rome, de l'abbaye de Clervaux au Luxembourg, expert au concile Vatican II ;
 Ricardo Menéndez Salmón (1971- ), écrivain espagnol ;
 Robert Salmon (1918-2013), journaliste, homme politique français et ancien résistant ;
 Robert W. Salmon (1775-c.1845), peintre ;
 Suzanne Salmon (1922-2008), écrivain et romancière ;
 Tabatha Salmon (), dessinatrice, graveur ;
 Théodore Frédéric Salmon (1811-1876), artiste peintre, père de Émile Frédéric Salmon, graveur ;
 Thomas Salmon (1679-1767), historien et géographe anglais ;
 William Arthur Salmon (né en 1928), peintre ;
 William Charles Salmon (né en 1868) ;
 William Salmon (1644-1713), médecin ;
 Yvan Salmon, pseudonyme de Victor Noir (1848-1870).

Patronyme français
Homonymie de patronyme